Çelebi (sprich: Tschelebi) bezeichnet: 

 Çelebi (Titel), einen Titel für gebildete und vornehme Personen im Osmanischen Reich 
 Çelebi (Kırıkkale), eine Stadt und einen Landkreis in der türkischen Provinz Kırıkkale
 Çelebi Holding, ein internationales Unternehmen im Bereich der Abfertigung im Luftverkehr
 eine Figur im Karagöztheater

Celebi bezeichnet
 ein Mysteriöses Pokémon (Celebi #251) der 2. Pokémon-Generation

Çelebi ist als Titel Namensbestandteil folgender Personen:

 Ahi Çelebi (1432–1522), osmanischer Arzt
 Aşık Çelebi (~1519–1571), osmanischer Dichter und Historiker
 Celâlzâde Mustafa Çelebi (~1490–1567), osmanischer Verwaltungsbeamter und Historiker
 Evliya Çelebi (1611– nach 1683), osmanischer Schriftsteller und Reisender
 Hezarfen Ahmet Çelebi (1609–1640), osmanischer Luftfahrtpionier
 Katib Çelebi (1609–1657), osmanischer Polyhistor
 Kınalızâde Hasan Çelebi († 1604), osmanischer Jurist, Theologe und Dichter 
 Lâgari Hasan Çelebi († ~1640), osmanischer Luftfahrtpionier, Erfinder einer bemannten Rakete 1633
 Nurullah Çelebi (* 1965), türkischer Schauspieler
 Süleyman Çelebi (1377–1411), osmanischer Prinz
 Yirmisekiz Mehmed Çelebi (~1670–1732), osmanischer Diplomat und Schriftsteller

Çelebi ist der Familienname folgender Personen:

 Alpay Çelebi (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Bülent Çelebi (* 1976), auch bekannt als B-Low, türkischer Musiker und Schauspieler
 Can Çelebi (* 1990), türkischer Handballspieler
 Ekin Çelebi (* 2000), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Erdoğan Çelebi (* 1939), türkischer Fußballspieler
 Serdal Çelebi (* 1984), deutsch-türkischer Blindenfußballspieler
 Sevim Çelebi-Gottschlich (* 1950), deutsche Politikerin (AL), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Tschelebi als Schreibweise wird im Deutschen als Familienname folgender Person verwendet:
 Muhammad Nafi Tschelebi (1901–1933), ein syrischer Student in Berlin, Gründer des Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland; nach ihm benannt ist der
 Muhammad-Nafi-Tschelebi-Preis, eine Auszeichnung für Beteiligte am interreligiösen Dialog